Bosznia-Hercegovina
Rastovac, falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Rastovac falu Grobosinc (Grubišno Polje) községben, Belovár-Bilogora megyében
Rastovac falu Ivanska községben, Belovár-Bilogora megyében
Rastovac falu Marina községben, Split-Dalmácia megyében
Rastovac falu Zagvozd községben, Split-Dalmácia megyében
Rastovac Budački falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Mali Rastovac falu Crnac községben, Verőce-Drávamente megyében
Veliki Rastovac falu Crnac községben, Verőce-Drávamente megyében

 Montenegró
Rastovac falu Nikšić községben